«I’ll be back» () — ставшая крылатой фраза андроида Т-800 из фильма «Терминатор», произносимая Арнольдом Шварценеггером. Фраза занимает 37-ю позицию в списке 100 известных цитат из американских фильмов за 100 лет по версии AFI.

Повторное использование

Самоцитаты 
Фраза «I’ll be back» в том или ином варианте была использована Шварценеггером в фильмах:
 Терминатор (1984) — «I’ll be back» — «Я вернусь»
 Коммандо (1985) — «I’ll be back, Bennett!» — «Я вернусь, Беннетт»
 Без компромиссов (1986) — «I’ll be right back» — «Я сейчас вернусь»
 Бегущий человек (1987) — «Killian, I’ll be back!» — «Киллиан, я вернусь»
 Близнецы (1988) — «If you’re lying to me, I’ll be back!» — «Если ты соврал мне, я вернусь»
 Детсадовский полицейский (1990) — «I’m back!» — «Я вернулся»
 Вспомнить всё (1990) — «I’ll be back!» — «Я вернусь»
 Терминатор 2: Судный день (1991) — «Stay here, I’ll be back.» — «Будьте здесь, я вернусь.»
 Последний киногерой (1993) — «I’ll be back… Ha! Bet you didn’t expect me to say that!» — «Я вернусь. Ха! Спорим, ты не ожидал, что я это скажу!»
 Шестой день (2000) — «I may be back…» — «Я, может быть, вернусь»
 Терминатор 3: Восстание машин (2003) — «She’ll be back» и «I’m back!» — «Она вернется» и «Я вернулся»
 Неудержимые 2 (2012)  — произносит фразу «I’m back» и позже «I’ll be back» — «Я вернулся» и «Я вернусь». В момент перестрелки в аэропорту герой Шварценеггера говорит фразу: «Я быстро метнусь за патронами и вернусь», на что герой Брюса Уиллиса отвечает ему: «Ты уже достаточно возвращался. Я вернусь.»; фразу героя Уиллиса герой Шварценеггера комментирует как «Йиппи-ка-йей.», что является отсылкой к фильму Крепкий орешек.
 Терминатор: Генезис (2015) — «I’ll be back» — «Я вернусь»
 Терминатор: Тёмные судьбы (2019) — «I'll be back» — «Я вернусь» говорит Сара Коннор. Т800 прощается со своей "семьёй": "I won't be back" — «Я не вернусь»

Пародии 
Фраза неоднократно пародировалась:
 «Рэмбо 2» (1985)
 «Стой! Или моя мама будет стрелять» (1992) — Эту фразу использует герой Эстель Гетти — Тутти Бамовски, когда она угрожает Парнелу: «На сегодня все, но запомните, я ещё вернусь!», что вызывает реакцию у героя Сталлоне, что так говорят терминаторы.
 «Парень из Энсино» (Замороженный калифорниец) (1992) — фразу произносит один из главных героев — Линк.
 «В поисках приключений» (1996) — фразу произносит герой Ван-Дамма.
 «Американский пирог» (1999)
 «Неоспоримый 2» (2006) — в конце фильма Джордж Чемберс произносит «Я вернусь».
 «Терминатор: Да придёт спаситель» (2009) фразу произносит Джон Коннор.
 «Симпсоны»
 «Мыши-байкеры с Марса»
 «Акулий торнадо 4: Пробуждение» — фразу произносит девушка-киборг, сбегая из лаборатории отца в поисках мужа.
 «Последний бойскаут» — произносит герой Дэймона Уайанса в финальной сцене фильма.
 Brawl Stars (2017) — Рико произносит фразу при смерти «I’ll be back» — «Я вернусь»

Использование фразы 
В июне 2010 года Дмитрий Медведев, будучи в должности российского президента, во время визита в Калифорнию встречался с Арнольдом Шварценеггером, который занимал на тот момент пост губернатора штата. Прощаясь, президент России сказал: «I’ll be back» и добавил: «Hasta la vista». Шварценеггер отметил в своём микроблоге Twitter, что такой ход Медведева ему понравился.

Примечания 

Английские фразы
Терминатор
Фразы США
Крылатые выражения
Арнольд Шварценеггер